Andròmeda (mitologia), filla de Cassiopea
 Andròmeda (constel·lació)
 Gran galàxia d'Andròmeda
 Andromeda (gènere), gènere de plantes amb una sola espècie, Andromeda polifolia
 Mont Andromeda, muntanya d'Alberta, Canadà
 Andromeda (cançó), cançó de la banda virtual de rock alternatiu Gorillaz
 Andromeda (sèrie de televisió)
 Andromède (obra de Corneille)
 Andromeda, (1771), òpera de Ignazio Fiorillo
 Andròmeda, (1638), òpera de Michelangelo Rossi